Woodland Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodland Park (Colorado)
 Woodland Park (Idaho)
 Woodland Park (Indiana)
 Woodland Park (Kentucky)
 Woodland Park (Massachusetts)
 Woodland Park (Michigan)
 Woodland Park (Nebraska)
 Woodland Park (New Hampshire)
 Woodland Park (New Jersey)
 Woodland Park (Ohio)
 Woodland Park (Pennsylvania)
 Woodland Park (Page County, Virginia)
 Woodland Park (Richmond County, Virginia)
 Woodland Park (Washington)
 Woodland Park (West Virginia)